Следующая таблица предназначена для сравнения основной и технической информации для некоторых из FTP-серверов.

Примечания 

FTP-серверы